Romeick ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rudolph von Romeick (1855–1933), deutscher Reichsgerichtsrat
 Marianne Romeick (1930–2013), deutsche Fürsorgerin (Sozialarbeiterin) und Diabetiker-Beraterin